

Seriale animowane 
 Dennis Rozrabiaka – serial animowany z lat 1986-1988
 Dennis Rozrabiaka – serial animowany z lat 1996-1998

Filmy 
 Dennis Rozrabiaka – film aktorski z 1987 roku
 Dennis Rozrabiaka – film aktorski z 1993 roku
 Dennis Rozrabiaka w rejsie – film animowany z 2002 roku

Zobacz też 
 Święta Dennisa Rozrabiaki – amerykańsko-kanadyjski film aktorski z 2007 roku